Hráči mohou být:

 Hráči (divadelní hra) – divadelní hra  Nikolaje Vasiljeviče Gogola
 Hráči (film, 1983) – český televizní film z roku 1983
 Hráči (film, 1998) – americký film z roku 1998
 Hráči (film, 2003) – americký film z roku 2003
 Hráči (seriál) – americký seriál
 Hráči se smrtí – americký film z roku 1990
 Hráči z Triskelionu